Свободненское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Калининградская область
 Свободненское сельское поселение — входит в Черняховский район

Краснодарский край 
 Свободненское сельское поселение — входит в Брюховецкий район

Челябинская область
 Свободненское сельское поселение — входит в Октябрьский район